Mads Bødker, född 31 augusti 1987, är en dansk ishockeyspelare som spelar för SønderjyskE ishockey i Superisligaen. Han har tidigare spelat för Rögle BK, Leksands IF och Malmö Redhawks.

Mads är bror till Mikkel Bødker som spelar för Phoenix Coyotes i NHL.

Statistik 

Statistik uppdaterad med säsong 2015-16

Källor 

Danska ishockeyspelare
Spelare i Rögle BK
Spelare i Leksands IF
Män
Födda 1987
Levande personer
Idrottare från Köpenhamn
Danska idrottare under 2000-talet